

Географія  
 Калатафімі-Седжеста - муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія, провінція Трапані.

Історія 
 Битва під Калатафімі - битва, яка відбулась у 1860 році  під час Експедиції Тисячі під керівництвом Джузеппе Гарібальді біля міста Калатафімі.

Кораблі 
 Калатафімі - торпедний крейсер типу «Партенопе» Королівських ВМС Італії. На службі протягом 1864-1907 років
 Калатафімі - ескадрений міноносець типу «Куртатоне». Збудований у 1924 році. Брав участь у Другій світовій війні. Захоплений німцями у 1943 році. У 1944 році потоплений підводним човном HMS Pipinos